Erer eller Errer kan syfta på:
 Erer (ort), en ort i Etiopien
 Erer (distrikt), ett distrikt i Etiopien
 Erer (vattendrag), ett vattendrag i Etiopien